A WIG 20, vagy WIG-20, vagy WIG20, a Varsói Értéktőzsde  összefogalaló  részvényindexe. Azt a 20 legnagyobb és leglikvidebb társaságot tartalmazza, amelyeket a fő piacon jegyeznek.

Éves fejlődés 
Az alábbi táblázat a WIG 20 index fejlődését mutatja 1991-től kezdve:

Összetevői 2008-ban 
2008. október 14-én:

Összetevői 2020-ban 
 Alior Bank
 Allegro
 Bank Pekao
 CCC
 CD Projekt
 Cyfrowy Polsat
 Dino Polska
 Grupa Lotos
 Jastrzębska Spółka Węglowa
 KGHM Polska Miedź
 LPP
 Orange Polska
 PGE Polska Grupa Energetyczna
 PGNiG
 PKN Orlen
 PKO BP
 PZU
 Play Communication
 Santander Bank Polska
 Tauron Polska

Jegyzetek

Források 
 WIG20 index composition
 Angol Wikipédia cikke

Lengyelország gazdasága
Tőzsdeindexek